Британское общество ирисоводов () — общественная организация объединяющая английских любителей выращивания растений рода Ирис.

Британское общество ирисоводов было основано в 1922 году энтузиастами выращивания ирисов с целью создания круга общения для обмена мнениями и знаниями о представителях рода. Занимается популяризацией выращивания ирисов, содержит библиотеку, является учредителем награды British Dykes Medal Winners для выдающихся сортов, занимается изданием ежегодной книги и информационных бюллетеней. Также общество осуществляет помощь в обмене и приобретении семенного материала и взрослых растений и организует ежегодное шоу.

Общество включает в себя несколько региональных групп и объединение занимающееся безбородыми ирисами ()

Сорта — призёры British Dykes Medal 
По данным на март 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 British Iris Society
 Библиотека Group for Beardless Irises

Научные общества Великобритании
Цветоводство